JCB:
 J. C. Bamford — британская машиностроительная компания
 Japan Credit Bureau — мировая платёжная система